Григол (Гия) Имедадзе (2 мая 1980, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист.

Карьера 
Клубную карьеру начинал в 1996 году в кутаисском «Торпедо-2». Далее играл за основную команду. В 2002 году перебрался в российскую «Аланию», за которую дебютировал 8 марта того года в выездном матче 1-го тура чемпионата России против московского «Локомотива». В августе вместе с вратарём Андреем Пауковым был выставлен на трансфер. В 2003 году выступал за турецкий «Коджаэлиспор». В 2004 году играл за Таврию, за которую провёл 10 матчей в чемпионате Украины. После чего выступал за различные клубы Грузии. В 2010 году выступал за узбекистанский «Машал». Завершил карьеру в 2011 году в клубе «Самтредиа».

Примечания

Ссылки 
 

 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Торпедо-2» Кутаиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Амери»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Самтредиа»